hrabstwo White (ang. White County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo White (ang. White County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo White (ang. White County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo White (ang. White County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo White (ang. White County) w USA, w stanie Tennessee

ru:Округ Уайт